А́лекс Стэ́лок (, полное имя — Алекса́ндр Де́зманд Стэ́лок (Alexander Dezmund Stalock); , , Миннесота, США) — профессиональный американский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Игровая карьера 
Стэлок играл за команду университета Миннесота Дулут - «Булдогс», в течение трёх сезонов с 2006 по 2009 год.

После окончания сезона 2008/09 подписал контракт с фарм-клубом «Сан-Хосе Шаркс» - «Вустер Шаркс», в котором провёл сезон 2009/10.

Дебют Алекса в НХЛ состоялся 1 февраля 2011 года в матче против «Финикс Койотис», который игроки «Шаркс» выиграли со счётом 5:3. Стэлок заменил в воротах основного вратаря «Акул» – Антти Ниеми – и  провел на льду 29 мин. 47 сек. игрового времени. Для Алекса эта игра была первой и единственной в НХЛ в сезоне 2010/11, и вскоре Стэлок отправился играть в АХЛ. 4 февраля 2011 года Алекс травмировал колено и был вынужден досрочно закончить сезон. Травма оказалась очень серьёзной и потребовала хирургического вмешательства, а затем длительного периода реабилитации.

Алекс прошёл через долгие месяцы восстановления и смог вновь выйти на лёд спустя почти год после того как травмировал колено – 21 января 2012 года – в составе команды «Стоктон Тандер», аффилированного клуба «Сан-Хосе Шаркс», выступавшей в Хоккейной лиге Восточного побережья. Всего за «Стоктон» Стэлок сыграл 6 игр.

10 июля 2013 года Алекс продлил контракт с «Сан-Хосе» на один год. Общая сумма нового контракта составила $ 625 тыс. В сезоне 2013/14 Стэлок стал вторым вратарём в команде. Свою первую игру в сезоне провёл 27 октября 2013 года в матче против «Оттавы Сенаторз», который закончился со счётом 5:2 в пользу «Сан-Хосе», а сам Стэлок отразил 38 бросков по своим воротам. 16 января 2014 года в игре против «Флорида Пантерз» оформил первый в карьере шатаут. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Шаркс». 27 января 2014 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз» Алекс установил рекорд клуба по времени без пропущенных шайб, который составил 178 мин. 55 сек., что на 7 мин. 37 сек. больше, чем предыдущий рекорд, принадлежавший Евгению Набокову. Дебют в розыгрыше плей-офф для Стэлока состоялся 28 апреля 2014 года в матче против «Лос-Анджелеса».

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»